Leptospermum liversidgei  — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Кустарник до 4 м высотой. Листья 5—7 мм длиной, с характерным лимонным ароматом. Белые или розовые цветки одиночные, впоследствии сменяются деревянистой коробочкой.

Распространение и местообитание 
Произрастает в основном во влажных прибрежных пустошах на востоке Австралии.

Особенности химического состава 
Различают два хемотипа по характеру выделяемых эфирных масел:
 Цитральный хемотип используется как приправа для пищи, высушенные листья добавляются в чай.
 Цитронеллальный хемотип применяется для отпугивания комаров.

 выделяет эфирные масла со схожим лимонных запахом.

Хозяйственное значение и применение 
Кроме описанного выше применения из-за химических особенностей, Leptospermum liversidgei также выращивается как садовое декоративное растение.

Синонимика

Примечания

Литература 
 Harden, G.J., Flora of New South Wales, Volume 2, ISBN 0-86840-164-1.

Миртовые
Флора Австралии
Эндемики Австралии
Декоративные садовые растения
Таксоны растений, названные в честь людей